Franciaország
Champs, település Franciaországban, Aisne megyében
Champs, település Franciaországban, Orne megyében
Champs, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Champs-sur-Tarentaine-Marchal, település Franciaországban, Cantal megyében
Champs-sur-Yonne, település Franciaországban, Yonne megyében
Champs-sur-Marne, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Champs-Romain, település Franciaországban, Dordogne megyében
Champs-Élysées, sugárút Párizsban